Сола — многозначный термин. Может означать:

Персоналии 
 Сола, Аарон Давид Мелдола де (1853—1918) — преподаватель Монреальского университета, активист еврейских организаций Канады и США.
 Сола, Авраам де (1825—1882) — еврейский писатель, профессор Монреальского университета.
 Сола, Анна Леонидовна (род. 1996) — белорусская биатлонистка.
 Сола, Вяйнё (1883—1961) — финcкий оперный певец (тенор), режиссёр и педагог. 
 Сола, Давид де Аарон де (1796—1860) — британский раввин и еврейский религиозный писатель.
 Сола, де — сефардский род.
 Сола, Мигель Анхель (род. 1950) — аргентинский актёр.
 Сола, Хуан (Исаак) де (1795—1860) — деятель венесуэльского антиколониального движения, генерал.
 Сола, Энрике (род. 1986) — испанский футболист.

Топонимы 
 Сола — город в Вануату, центр провинции Торба.
 Сола — река в Словакии и Польше, приток Вислы.